Chang Zheng 4C (长征四号丙) är en kinesisk rymdraket. Raketen är en vidareutveckling av Chang Zheng 4B och var från början känd som Chang Zheng 4B-II.

Uppskjutningshistorik

Källor

Fotnoter

Kinas rymdprogram
Rymdraketer
WP:Projekt Kina